La mobilité est la propriété ou le caractère de ce qui peut se déplacer ou être déplacé dans l'espace et par extension ou métaphoriquement changer de fonction (métier), d'aspect et de forme (ex : mobilité du visage), ou être instable (Le Larousse cite l'exemple de la ). La mobilité des personnes physiques peut être limitée par certains handicaps et pour tous elle implique une accessibilité aux moyens et infrastructures de transports. 

Ces aspects de la mobilité sont traités dans les articles suivants :
 Mobilité professionnelle, modification des modalités d'exercice de l'activité professionnelle d'une personne ;
 Clause de mobilité ;
 Mobilité réduite ;
 Mobilité douce ;
 Mobilité durable;
 Mobilité sociale ; 
 Mobilité spatiale ;
 Mobilité pendulaire ;
 Mobilité résidentielle ;
 Mobilité internationale 
 Mobilité dans l'Union européenne ;
 Mobilité des porteurs de charge ;
 Facteur de mobilité (informatique) ;
 Mobilité IPv6 ;
 mobilité IP ;
 Mobilité articulaire ;
 Nastie, la mobilité de certains organes des végétaux ;
 Mobilité partagée.